Okręty US Navy o nazwie USS "McKee", pochodzącej od Hugh W. McKee:

Pierwszy "McKee" (TB-18) był torpedowcem typu Dahlgren. Był w służbie w latach 1898-1912.
Drugi "McKee" (DD-87) był niszczycielem typu Wickes. Był w służbie w czasie I wojny światowej.
Trzeci "McKee" (DD-575) był niszczycielem typu Fletcher był w służbie w czasie II wojny światowej.
Czwarty  "McKee" (AS-41) był tendrem okrętów podwodnych typu Emory S. Land. Nosił nazwę pochodzącą od kontradmirała Andrew McKee, który wprowadził wiele znaczących innowacji w projekty amerykańskich okrętów podwodnych. Jednostka była w służbie w latach 1981-1999.

McKee